Berenice was de dochter van Salomé I, die de zuster was van Herodes de Grote.
Ze trouwde met haar neef Aristobulus IV, die door zijn vader, Herodes, in 7 v.Chr ter dood werd gebracht. Ze werd ervan verdacht daar de hand in te hebben gehad.
Met Aristobulus kreeg ze de volgende kinderen: Herodes Agrippa I, Herodes van Chalkis, Herodias, Mariamne III en Aristobulus Minor.
Haar tweede echtgenoot, Theudion (broer van Herodes' eerste vrouw Doris, en oom van Antipater) werd ter dood gebracht, omdat hij samengezworen zou hebben tegen Herodes. Daarop verhuisde Berenice naar Rome, waar ze de gunst genoot van het huis van de keizer.

Familiestamboom 

Herodianen
Persoon in de 1e eeuw